Příjmení Žantovský, v ženské variantě Žantovská, nosí více osobností:

 Michael Žantovský (* 1949) – český překladatel, spisovatel, politik a diplomat
 Petr Žantovský (* 1962) – český novinář
 Hana Žantovská (1921–2004) – česká překladatelka a spisovatelka
 Irena Žantovská (* 1963) – česká divadelní a rozhlasová režisérka a vysokoškolská pedagožka, manželka Petra